Коновницын — фамилия; имеет женскую форму Коновницына.

 Коновницын, Алексей Иванович (1855—1919) — граф, глава совета Союза русского народа.
 Коновницын, Григорий Петрович (1809—1846) — российский военный деятель, из графского рода Коновницыных.
 Коновницын, Иван Петрович (1806—1867) — граф, член Северного тайного общества.
 Коновницын, Николай Сергеевич (1892—1963) — граф, член российской олимпийской команды наездников.
 
 Коновницын, Сергей Николаевич (1866—1906) — граф, адъютант Ф. В. Дубасова.
 Коновницын, Эммануил Иванович (1859—1915) — граф, лидер Союза Русского Народа.

См. также 
 Коновницыны - русский дворянский род.